Muret est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 

 Un muret en architecture est un petit mur bas, en pierres sèches ou maçonné, qui sert de délimitation, d'ornement ou de soutien des terres.

Toponyme 

 Muret : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Aérodrome de Muret - Lherm
 Bataille de Muret
 Muret : ancienne commune française des Landes, aujourd'hui rattachée à Saugnacq-et-Muret
 Muret-le-Château : commune française située dans le département de l'Aveyron 
 Saugnacq-et-Muret : commune française, située dans le département des Landes
 Muret-et-Crouttes : commune française, située dans le département de l'Aisne
 Nampteuil-sous-Muret : commune française, située dans le département de l'Aisne
 Saint-Laurent-de-Muret : commune française, située dans le département de la Lozère

Patronyme 

 Ernest Muret (1861-1940) : romaniste et un onomasticien suisse
 Étienne de Muret : religieux français
 Jean-Baptiste Muret (1795-1866) : dessinateur et bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France
 Marc Antoine Muret (1526-1585) : humaniste français
 Maurice Muret : littérateur suisse né en 1870.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France